Gunnar Eriksson eller Gunnar Ericsson kan syfta på

Gunnar Eriksson i Mörviken, politiker (1833-1901)
Gunnar Ericsson (centerpolitiker), riksdagsman och satiriker (1906-1974)
Gunnar Ericsson (företagare) ( 1919–2013), Ericsson i Åtvidaberg, VD för AB Åtvidabergs Industrier (Facit), även folkpartistisk riksdagsledamot
Gunnar Eriksson (vetenskapshistoriker) (född 1931)
Gunnar Eriksson (dirigent) (född 1936)
Gunnar Eriksson (längdskidåkare) (1921-1982)